Francesco Giunta ist der Name folgender Personen:

* Francesco Giunta (Politiker) (1887–1971), italienischer Politiker
 Francesco Giunta (Historiker) (1924–1994), italienischer Mittelalterhistoriker